Brežnica kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Brežnica (vattendrag i Kroatien), 
 Brežnica (ort), Varaždin, 

Robotskapade Kroatienförgreningar